Franciaország
Orsans, település Aude megyében
Orsans, település Doubs megyében